Федирко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Федирко, Григорий Матвеевич (1918 — ?) — председатель колхоза имени Ленина Промышленновского района Кемеровской области, Герой Социалистического Труда.
 Федирко, Павел Стефанович (1932—2019) — советский партийный и государственный деятель, первый секретарь Красноярского крайкома КПСС, председатель Правления Центросоюза СССР.